BVC es un acrónimo que puede referirse a:

 Bolsa de Valores de Colombia, la principal Casa de Bolsa en ese país suramericano;
 Bolsa de Valores de Caracas, institución análoga, pero en Caracas, Venezuela;
 Bolsa de Valores de Cabo Verde, institución análoga en Cabo Verde;
 el Aeropuerto Internacional Arístides Pereira, en la Isla de Boa Vista, Cabo Verde, cuyo código IATA es BVC;
 el Banco Venezolano de Crédito, uno de los bancos más antiguos de Venezuela.